Красноярский край включает 51 городской населённый пункт, в том числе:
 23 города,
 28 посёлков городского типа (городских посёлков).

Города 
Среди 23 городов выделяются:
 13 краевых городов (краевого значения) — в списке  выделены оранжевым цветом — в рамках организации местного самоуправления образуют отдельные муниципальные образования со статусом городского округа;
 2 города как закрытых административно-территориальных образования (ЗАТО) — в списке  выделены серым цветом — в рамках организации местного самоуправления образуют отдельные муниципальные образования со статусом городского округа;
 8 районных городов (районного значения) — входят в районы, в рамках организации местного самоуправления входят в муниципальные районы.

Посёлки городского типа 
Среди 28 посёлков городского типа (городских посёлков) выделяются:
 19 собственно посёлков городского типа (пгт) — входят в районы,
 7 городских посёлков (гп) — 6 подчинены краевым городам, а 1 входит в Северо-Енисейский район,
 2 посёлка (Подгорный и Солнечный), не отнесённые к категории городского посёлка или посёлка городского типа законодательством края, но входящие в ЗАТО со статусом городского округа (ЗАТО Железногорск и п. Солнечный соответственно) и учтённые ОКАТО и ОКТМО как пгт, Росстатом — как пгт с городским населением.

Бывшие пгт

Галерея

См. также 
 Административно-территориальное деление Красноярского края
 Населённые пункты Красноярского края
 Сельсоветы Красноярского края

Примечания 

Красноярский край